Mount Kelly kan syfta på följande:

 Mount Kelly, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Kelly, New South Wales, ett berg i Australien